Ella Enchanted – romanzo (titolo originale Ella Enchanted)
 Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella – film, adattamento del romanzo